Dit is een lijst van planetoïden 2901-3000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2901) Bagehot || 1973 DP || 27 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (2902) Westerlund || 1980 FN3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2903) Zhuhai || 1981 UV9 || 23 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2904) Millman || 1981 YB || 20 december 1981 || E. Bowell
|-
| (2905) Plaskett || 1982 BZ2 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2906) Caltech || 1983 AE2 || 13 januari 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (2907) Nekrasov || 1975 TT2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2908) Shimoyama || 1981 WA || 18 november 1981 || T. Furuta
|-
| (2909) Hoshi-no-ie || 1983 JA || 9 mei 1983 || S. Sei
|-
| (2910) Yoshkar-Ola || 1980 TK13 || 11 oktober 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (2911) Miahelena || 1938 GJ || 8 april 1938 || H. Alikoski
|-
| (2912) Lapalma || 1942 DM || 18 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (2913) Horta || 1931 TK || 12 oktober 1931 || E. Delporte
|-
| (2914) Glärnisch || 1965 SB || 19 september 1965 || P. Wild
|-
| (2915) Moskvina || 1977 QY2 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2916) Voronveliya || 1978 PW2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2917) Sawyer Hogg || 1980 RR || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (2918) Salazar || 1980 TU4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2919) Dali || 1981 EX18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (2920) Automedon || 1981 JR || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (2921) Sophocles || 6525 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2922) Dikanʹka || 1976 GY1 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2923) Schuyler || 1977 DA || 22 februari 1977 || Harvard Observatory
|-
| (2924) Mitake-mura || 1977 DJ2 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (2925) Beatty || 1978 VC5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2926) Caldeira || 1980 KG || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (2927) Alamosa || 1981 TM || 5 oktober 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2928) Epstein || 1976 GN8 || 5 april 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2929) Harris || 1982 BK1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2930) Euripides || 6554 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2931) Mayakovsky || 1969 UC || 16 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2932) Kempchinsky || 1980 TK4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2933) Amber || 1983 HN || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (2934) Aristophanes || 4006 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2935) Naerum || 1976 UU || 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (2936) Nechvíle || 1979 SF || 17 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (2937) Gibbs || 1980 LA || 14 juni 1980 || E. Bowell
|-
| (2938) Hopi || 1980 LB || 14 juni 1980 || E. Bowell
|-
| (2939) Coconino || 1982 DP || 21 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (2940) Bacon || 3042 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2941) Alden || 1930 YV || 24 december 1930 || C. W. Tombaugh
|-
| (2942) Cordie || 1932 BG || 29 januari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2943) Heinrich || 1933 QU || 25 augustus 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2944) Peyo || 1935 QF || 31 augustus 1935 || K. Reinmuth
|-
| (2945) Zanstra || 1935 ST1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (2946) Muchachos || 1941 UV || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (2947) Kippenhahn || 1955 QP1 || 22 augustus 1955 || I. van Houten-Groeneveld
|-
| (2948) Amosov || 1969 TD2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2949) Kaverznev || 1970 PR || 9 augustus 1970 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2950) Rousseau || 1974 VQ2 || 9 november 1974 || P. Wild
|-
| (2951) Perepadin || 1977 RB8 || 13 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2952) Lilliputia || 1979 SF2 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2953) Vysheslavia || 1979 SV11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2954) Delsemme || 1982 BT1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2955) Newburn || 1982 BX1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2956) Yeomans || 1982 HN1 || 28 april 1982 || E. Bowell
|-
| (2957) Tatsuo || 1934 CB1 || 5 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2958) Arpetito || 1981 DG || 28 februari 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (2959) Scholl || 1983 RE2 || 4 september 1983 || E. Bowell
|-
| (2960) Ohtaki || 1977 DK3 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (2961) Katsurahama || 1982 XA || 7 december 1982 || T. Seki
|-
| (2962) Otto || 1940 YF || 28 december 1940 || Y. Väisälä
|-
| (2963) Chen Jiageng || 1964 VM1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2964) Jaschek || 1974 OA1 || 16 juli 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2965) Surikov || 1975 BX || 18 januari 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2966) Korsunia || 1977 EB2 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2967) Vladisvyat || 1977 SS1 || 19 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2968) Iliya || 1978 QJ || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2969) Mikula || 1978 RU1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2970) Pestalozzi || 1978 UC || 27 oktober 1978 || P. Wild
|-
| (2971) Mohr || 1980 YL || 30 december 1980 || A. Mrkos
|-
| (2972) Niilo || 1939 TB || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2973) Paola || 1951 AJ || 10 januari 1951 || S. J. Arend
|-
| (2974) Holden || 1955 QK || 23 augustus 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (2975) Spahr || 1970 AF1 || 8 januari 1970 || H. Potter, A. Lokalov
|-
| (2976) Lautaro || 1974 HR || 22 april 1974 || C. Torres
|-
| (2977) Chivilikhin || 1974 SP || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (2978) Roudebush || 1978 SR || 26 september 1978 || Harvard Observatory
|-
| (2979) Murmansk || 1978 TB7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2980) Cameron || 1981 EU17 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (2981) Chagall || 1981 EE20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (2982) Muriel || 1981 JA3 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (2983) Poltava || 1981 RW2 || 2 september 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (2984) Chaucer || 1981 YD || 30 december 1981 || E. Bowell
|-
| (2985) Shakespeare || 1983 TV1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (2986) Mrinalini || 2525 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2987) Sarabhai || 4583 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2988) Korhonen || 1943 EM || 1 maart 1943 || L. Oterma
|-
| (2989) Imago || 1976 UF1 || 22 oktober 1976 || P. Wild
|-
| (2990) Trimberger || 1981 EN27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (2991) Bilbo || 1982 HV || 21 april 1982 || M. Watt
|-
| (2992) Vondel || 2540 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2993) Wendy || 1970 PA || 4 augustus 1970 || Perth Observatory
|-
| (2994) Flynn || 1975 PA || 14 augustus 1975 || Perth Observatory
|-
| (2995) Taratuta || 1978 QK || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2996) Bowman || 1954 RJ || 5 september 1954 || Universiteit van Indiana
|-
| (2997) Cabrera || 1974 MJ || 17 juni 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2998) Berendeya || 1975 TR3 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2999) Dante || 1981 CY || 6 februari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (3000) Leonardo || 1981 EG19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten